Enhed har flere betydninger eller specialiseringer:
 Enhed
 Måleenhed